|}

Weblinks 

Müngersdorf
Baudenkmaler Koln Mungersdorf